Davor Landeka est un footballeur bosnien, né le  à Posušje. Il évolue au poste de milieu de terrain au NK Široki Brijeg.

Biographie 

Davor Landeka remporte avec le HŠK Zrinjski Mostar deux titres, le championnat national et la coupe nationale. Il compte dix sélections en équipe de Bosnie-Herzégovine espoirs lors de son passage au club.

Il évolue ensuite au HNK Rijeka puis dans le club suisse du Grasshopper Zurich durant une saison. Il joue depuis 2012 au NK Široki Brijeg.

Statistiques

Palmarès 
Davor Landeka remporte avec le HŠK Zrinjski Mostar le championnat de Bosnie-Herzégovine en 2005 ainsi que Coupe de Bosnie-Herzégovine en 2008.

Sous les couleurs du NK Široki Brijeg, il remporte également la coupe nationale en 2013.

Il compte dix sélections en équipe de Bosnie-Herzégovine espoirs.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en RS de Bosnie-Herzégovine
Naissance en septembre 1984
Footballeur bosnien
Joueur du HŠK Zrinjski Mostar
Joueur du HNK Rijeka
Joueur du Grasshopper Club Zurich
Joueur du NK Široki Brijeg